est l'unique album studio de la personnalité et rappeur américain Kevin Federline, sorti le , en Amérique du Nord, et le , au Royaume-Uni. Les paroles ont toutes été coécrites par Federline.

Liste des pistes  
 Intro
 The World Is Mine
 America's Most Hated
 Snap
 Lose Control
 Dance with a Pimp (featuring Ya Boy)
 Privilege (featuring Bosko)
 Crazy (featuring Britney Spears)
 A League of My Own
 Playing with Fire
 Caught Up (Skit)
 Caught Up
 Kept on Talkin/Middle Finger

  Samples et interpolations  America's Most Hated'''
 Got It Twisted par Mobb Deep (qui sample lui-même She Blinded Me With Science par Thomas Dolby)
 The Edge par David McCallum, Sr.

  Pistes annulées  
 PopoZão Y'all Ain't Ready U Should (featuring Ya Boy and Phat Rat)
 Keep Messing with My Family Untold Stories Rockstar (Ya Boy featuring K-Fed)
 Down South''

Crédits techniques  
 Kevin "KD" Davis - Mixage
 Rob Freeman - Ingénieur
 Chris Gehringer - Mastering
 Zack Horne - Ingénieur
 Jared Kvitka - Ingénieur
 Christine Leach - Design
 Frank Micelotta - Photographie
 Britney Spears - Voix, Voix (background)

Classements

Références  

 TheFader.com

Lien externe  
 Playing With Fire sur Metacritic

Premier album musical sorti en 2006
Album auto-produit
Album produit par J.R. Rotem